Цветопись - передача цвета языком художественного произведения. С помощью цветописи писатель может передать чувства не напрямую, а как бы мелкими штрихами, наполняя своё художественное произведение. 

Обычно цветопись выражается с помощью прилагательных, однако цветопись может выражаться и в существительных, и в других частях речи.

Персидские мотивы(отрывок)

Воздух прозрачный и синий,

Выйду в цветочные чащи.

Путник, в лазурь уходящий,

Ты не дойдешь до пустыни.

Воздух прозрачный и синий.

С.Есенин.

Курсивом выделены лишь те прилагательные которые видны с первого взгляда. Но если прочитать отрывок из этого произведения несколько раз, то станет понятно, что цветовые оттенки содержатся в каждой строке.

Кроме этого у А.П.Журавлева в книге "Смысл и звук" представлена теория о звуко-цветовых соответствиях. Он считает, что гласные звуки соотносятся с определенными цветами и смыслом.
Звуко-цветовые соответствия:
 А — ярко-красный,
 О — яркий, светло-желтый или белый,
 И — светло-синий,
 Э — светлый желто-зеленый,
 У — темный сине-зеленый,
 Ы — тусклый темно-коричневый или черный.

Примечания 

Тропы